Alstermark är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Henrik Alstermark (1800–1840), svensk präst, skald och visdiktare
 John Alstermark (1913–1994), svensk militär
 Hildegard Alstermark (1867–1963), värmländsk herrgårdsfröken, hemligt förlovad med Fröding, senare gift Bågenholm

Svenska efternamn